Pomeransko vojvodstvo (poljski: województwo pomorskie, Kašupski jezik Pòmòrsczé wòjewództwò) je jedno od 16 poljskih administrativnih jedinica - vojvodstava. Zauzima površinu od 18.293 km² s 2,2 mil. stanovnika.  Ustanovljeno je 1999. godine. Sjedište vojvodstva je Gdańsk.

Gradovi i mjesta 

1. Gdańsk (457.630)
2. Gdynia (252.443)
3. Słupsk (98.402)
4. Tczew (60.263)
5. Starogard Gdański (48.136)
6. Wejherowo (45.170)
7. Rumia (44.497)
8. Sopot (39.836)
9. Chojnice (39.716)
10. Malbork (38.478)
11. Kwidzyn (37.814)
12. Lębork (35.069)
13. Pruszcz Gdański (23.986)
14. Kościerzyna (23.016)
15. Reda (18.509)
16. Bytów (16.715)
17. Ustka (16.227)
18. Kartuzy (15.263)
19. Władysławowo (14.892)
20. Człuchów (14.597)
21. Puck (11.329)

22. Miastko (10.987)
23. Nowy Dwór Gdański (9.948)
24. Sztum (9.945)
25. Czersk (9.463)
26. Prabuty (8.488)
27. Pelplin (8.486)
28. Skarszewy (6.824)
29. Gniew (6.787)
30. Żukowo (6.302)
31. Czarne (5.917)
32. Dzierzgoń (5.630)
33. Debrzno (5.359)
34. Brusy (4.582)
35. Nowy Staw (4.447)
36. Jastarnia (4.033)
37. Hel (3.898)
38. Kępice (3.829)
39. Łeba (3.824)
40. Skórcz (3.512)
41. Czarna Woda (3.182)
42. Krynica Morska (1.371)

Administrativna podjela 
Pomeransko vojvodstvo čini 20 kotara (okrug, poljski powiat), od toga 4 gradska i 16 zemljišnih, koji su potom podijeljeni na 123 općine (poljski gmina).

Izvori 
Službeni podaci za 2006.

Poljska vojvodstva